Castanet (Aveyron)
Castanet (Tarn)
Castanet (Tarn-et-Garonne)
ook:
Castanet-le-Haut, Hérault 
Castanet-Tolosan,  Haute-Garonne